Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди смешанных пар 2016 проводился с 3 по 6 марта 2016 в городе Интерлакен.

В чемпионате принимало участие 28 команд.

Победителями чемпионата стала команда Хесс / Коблер (Ив Хесс, Флурина Коблер), победившая в финале команду Pätz / Pätz (Клаудио Пец, Алина Пец). Бронзовые медали завоевала команда Perret / Howald (Matthias Perret, Карол Ховальд).

Формат соревнований

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источник: )

Предварительный этап

Стадия 1

Стадия 2  
Bangerter/Born - Hartmann/Grunder 5:9

Hartmann/Grunder - Wunderlin/Baumann 9:2

Gubler/Hümbelin - Jungen/Hari 4:6

Jungen/Hari - Hartmann/Grunder 7:8

Квалификация за выход в плей-офф

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди мужчин 2016
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди женщин 2016
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди смешанных команд 2016
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди юниоров 2016

Спорт в Швейцарии в 2016 году
Чемпионаты Швейцарии по кёрлингу среди смешанных пар
Март 2016 года